The best of Ceca (в превод: Най-доброто от Цеца) е петото европейско турне на сръбската певица Светлана Ражнатович-Цеца. След едногодишна пауза заради пандемията от коронавирус, турнето започва на 15 май 2021 г. с ВИП концерт в сръбския град Гружа.

Това е първото концертно турне на певицата, което не е последвало издаването на музикален албум.

Списък с концертите 

*ВИП концерт

Репертоар 

*Репертоарът е от концерта в Лозница (03.08.2022)

Отменени концерти 
 Концерт в Пробищип, Северна Македония 
Концертът, насрочен за 21 август 2021 г. в Пробищип, е отменен заради нарастващия брой на заразените с коронавирус.
 Концерт в Тиват, Черна гора 
Концертът, насрочен за 31 декември 2021 г. в Тиват, е отменен заради ситуацията с коронавирус.
 Концерт в Птуй, Словения
Концертът, насрочен за 11 февруари 2022 г. в Птуй, е отменен заради ситуацията с коронавирус.
 Концерт в Струмица, Северна Македония
Концертът, насрочен за 22 юли 2022 г. в Струмица, е отменен заради ситуацията с коронавирус.
 Концерт в Будва, Черна гора
Концертът, насрочен за 14 август 2022 г. в Будва, е отменен заради тридневен траур в страната.

Любопитно 

 Цеца обявява турнето на Белградския панаир, след като получава втора доза от ваксината срещу коронавирус пред събралите се журналисти.
 За първи път от две десетилетия Цеца изпява песента Нећу дуго от албума Горе од љубави по време на концерта в Любовия (10 юли 2021).
 Въпреки че по средата на концерта в Любовия се разразява буря, певицата не прекъсва изпълнението си (10 юли 2021).
 За първи път в кариерата си Цеца изпява песента Ноћас кућа части от албума Маскарада по време на концерта в Будва (18 юли 2021).
 За първи път от две десетилетия Цеца изпява песента Опрости ми сузе от албума Шта је то у твојим венама на концерта в Будва (18 юли 2021).
 За първи път от 32 години Цеца изнася концерт в сръбския град Свърлиг.

Допълнителна информация 
 Главен мениджър: Деян Петрешевич
 Придружаваща музикална група: Premoćni band

Източници 

Музикални турнета от 2021 година
Музикални турнета от 2022 година